Schmith ist  der Familienname folgender Personen:

 Jørgen Haagen Schmith (Deckname Citronen; 1910–1944), dänischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg
 Lucienne Schmith (1926–2022), französische Skiläuferin